Die Netsuite Open 2015 fanden vom 23. bis 29. September 2015 in San Francisco, Kalifornien in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 100. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 25.
 
Titelverteidiger war Grégory Gaultier bei den Herren, bei den Damen handelte es sich um die erste Austragung des Turniers.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Mike Lewis bei den Herren und Reyna Pacheco bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar bei den Herren und 25.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
WSA World Tour 2015/16
2015